Stadler steht für:

 Stadler (Familienname) – dort zu Namensträgern
 Stadler Rail, Schweizer Hersteller von Schienenfahrzeugen
 Zweirad-Center Stadler, deutscher Fahrradhändler

Stadler steht für folgende geographischen Objekte:

in Bayern, Deutschland:
 Stadler (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting
 Stadler (Reichertsheim), Ortsteil von Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn
 Stadler (Ruhpolding), Ortsteil von Ruhpolding, Landkreis Traunstein
 Stadler (Sankt Wolfgang), Ortsteil von Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding
 Stadler (Simbach am Inn), Ortsteil von Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Stadler (Tacherting), Ortsteil von Tacherting, Landkreis Traunstein
 Stadler (Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn
 Stadler (Warngau), Ortsteil von Warngau, Landkreis Miesbach

in anderen Ländern:
 Stadler (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Stadler, früherer Name von Srní, Gemeinde in Tschechien
 Mount Stadler, Berg im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch:
 Stadtler
 Städtler

ru:Штадлер